Нижний Тагил — город в России, второй по численности населения в Свердловской области.
 Нижний Тагил — железнодорожная станция в городе Нижнем Тагиле.
 Муниципальное образование «город Нижний Тагил» — муниципальное образование со статусом городского округа в Свердловской области.
 Административно-территориальная единица «город Нижний Тагил» — административно-территориальная единица (соответствует категории города областного подчинения) в Свердловской области.
 Нижний Тагил-39 — прежнее наименование посёлка Свободного Свердловской области.

См. также 
 Верхний Тагил
 Тагил (значения)